Саботаж — сознательное неисполнение или небрежное исполнение определённых обязанностей, скрытое противодействие осуществлению чего-либо.

Произведения 
 «Саботаж» — фильм Альфреда Хичкока (1936).
 «Саботаж» — фильм с участием Марка Дакаскоса (1996).
 «Саботаж» — фильм с участием Дэвида Суше (2000).
 «Саботаж» — фильм с участием Арнольда Шварценеггера и Сэма Уортингтона (2014).
 «Саботаж» — альбом российской рок-группы «Алиса», вышедший 29 сентября 2012 года.
 «Саботаж» — российская хеви-метал-группа.

См. также 
 Sabotage